Авиационная группа (авиац.) — многозначное понятие:

 5-я резервная авиационная группа
 5-я ударная авиационная группа
 6-я резервная авиационная группа
 6-я ударная авиационная группа
 Авиационная группа — авиационные подразделения или соединения, временно объединённые общим управлением для выполнения конкретных боевых задач.
 Авиационная группа — элемент боевого порядка авиационных частей или соединений в ВВС многих стран.
 Авиационная группа — тактическое формирование корабельной авиации, базирующееся на конкретном авианесущем плавсредстве.
 Авиационная группа — штатное авиационное соединение или воинская часть в патрульной авиации и ВВС некоторых стран (Канады, Португалии и т. д.)
 Авиационная группа ВКС России в Сирии
 Оперативная авиационная группа — оперативно-тактическое соединение ВВС, предназначенное для решения оперативно-тактических задач самостоятельно и в составе объединения.
 Ударные авиационные группы:
 1-я ударная авиационная группа.
 2-я ударная авиационная группа.
 3-я ударная авиационная группа.
 4-я ударная авиационная группа.
 5-я ударная авиационная группа.
 6-я ударная авиационная группа.
 7-я ударная авиационная группа.
 8-я ударная авиационная группа.
 15-я ударная авиационная группа.
 16-я ударная авиационная группа.
 Ударная авиационная группа "Меч".
 Резервные авиационные группы:
 1-я резервная авиационная группа.
 2-я резервная авиационная группа.
 3-я резервная авиационная группа.
 4-я резервная авиационная группа.
 5-я резервная авиационная группа.
 6-я резервная авиационная группа.

 Украинская авиационная группа — стратегический альянс, осуществляющий чартерные и регулярные авиаперевозки по Украине, странам Европы, Азии, Северной Америки.

Примечания